Anticapitalistas puede referirse a:

 Anticapitalistas, organización política española.
 Anticapitalistas, coalición electoral española de 2011.
 Personas cuya ideología es el anticapitalismo.